Radnički je naziv mnogih nogometnih klubova iz bivše SFRJ:

Hrvatska:
 NK Radnički Dalj
 NK Radnički Hrženica
 HNK Radnički Mece
 NK Radnički Viškovci
 NK Radnički Vukovar

Srbija:
 FK Radnički Beograd
 FK Radnički Niš
 FK Radnički Kragujevac